Банат — может означать:

 Банат — политическое образование, существовавшее на территории оккупированной Сербии в годы Второй мировой войны.
 Республика Банат — государство, существовавшее в момент распада Австро-Венгерской империи и параллельного объединения Югославии.
 «Банат» — сербский футбольный клуб из города Зренянина.
 «Банат» — сербский региональный телеканал, вещающий на сербском и румынском языках на территории Баната.

Топоним 
  — город и нагар панчаят в округе Шамли, штате Уттар-Прадеш, Индия.
 Банат — историческая местность венгров разделённая между Сербией, Румынией и Венгрией.
 Банат, Бачка и Баранья — административно-территориальное образование, входившее в состав королевства Сербия, а затем — Королевства сербов, хорватов и словенцев.

Персоналии 
 Банат, Али (1985—2018) — австралийский предприниматель палестинского происхождения, филантроп.